Izbuc se poate referi la:

 Izbuc, izvor carstic care funcționează pe principiul sifonului
 Izbuc, Bihor, sat în comuna Cărpinet din județul Bihor
 Izbucul intermitent de la Călugări, arie protejată de interes național situată pe teritoriul județului Bihor
 Izbucul Tăuzului,  arie protejată de interes național situată pe teritoriul județului Alba
 Izbucul de la Cotețul Dobreștilor, situat pe teritoriul comunei Gârda de Sus, județul Alba
 Izbucul Mătișești, arie protejată de interes național situată pe teritoriul județului Alba
 Izbucul Jaleșului, arie naturală de interes național situată pe teritoriul comunei Runcu, județul Gorj
 Izbucul Bigăr, arie protejată de interes național situată pe teritoriul comunei Bozovici, județul Caraș-Severin